

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2, w tym 1 podstawowa
 Mirocin – wieś w woj. podkarpackim, w pow. przeworskim, w gminie Przeworsk
 Mirocin – część wsi Runowo Sławieńskie w woj. pomorskim, w pow. słupskim, w gminie Kobylnica

Ukraina 
 Mirocin – wieś na Ukrainie

Zobacz też 
 Mirocin Górny 
 Mirocin Średni
 Mirocin Dolny